Цвітковський Дмитро — отаман Виноградського та Боярського повстанських полків, сотник Армії УНР.
 Цвітковський Самсон Васильович — освітній діяч в Білорусі, професор, директор Могильовських народних училищ.
 Цвітковський Юрій Юрійович (1843—1913) — педагог, громадський діяч.
Слов'янські прізвища